FML peut faire référence à :
 FMyLife, la version anglophone de Viedemerde.fr ;
 fermentation malolactique ;
 Fiber metal laminate (en français, laminé fibro-métallique), un matériau composite ;
 fibre musculaire lisse, se trouvant dans un muscle lisse.